NGC 6337 ist ein 12,3 mag heller planetarischer Nebel im Sternbild Skorpion und etwa 1350 Parsec von der Erde entfernt. 

Er wurde am 28. Juni 1834 von John Herschel mit einem 18-Zoll-Spiegelteleskop entdeckt, der bei drei Beobachtungen „annular nebula. A delicate, eF, but perfectly well-defined annulus 15..20 arcseconds diam. the field crowded with stars, 2 of which are on the neb (See fig 3, plate VI)“, „a beautiful, delicate ring, of a faint ghost-like appearance, about 40 arcseconds diam; in a field of about 150 stars, 11 and 12m and under. In it is one star 12m very conspicuous, and one 15m much less so. Near it are 2 stars 14 and 15m, and s of it at dist 1′ is another“ und „eeF and difficult object, among a crowd of milky way stars. My attendant JS saw the darkness in the centre and the stars as described“ notierte.

Weblinks

Einzelnachweise